El techno o tecno és un estil de música electrònica creada a final dels anys 80, però adquirí la màxima popularitat als 90. És una evolució del rock progressiu, però té unes melodies més electròniques i uns ritmes més durs i obsessius. Utilització d'instruments electrònics, com sintetitzadors i samplers.

No utilitza l'estructura d'una cançó, sinó que és estructurat de manera repetitiva segons el patró rítmic anomenat four-on-the-floor, per a maximitzar l'efecte ballable de la música.

Actualment, el tecno ha modificat melodies clàssiques, barrejant-les amb ritmes DJ. A les discoteques utilitzen la tècnica de barrejar el rap i el house.

Referències 

Gèneres de música electrònica